Dino puede referirse a:
Dino, la mascota de Pedro Picapiedra, de la caricatura animada Los Picapiedra.
Dino, una de las hermanas Grayas de la mitología griega.
Dino, un tipo de vaso de cerámica griega.
Dino/Mirage personaje de transformers.

Personas cuyo nombre de pila, legal o artístico, es Dino
Dino Gordillo, humorista chileno
Dino De Laurentiis (1919–2010), productor de cine italiano.
Dino Merlin (n. 1962), cantautor bosnio.
Dino Rađa o Dino Radja (n. 1967), exjugador de baloncesto croata.
Dino Risi (1916–2008), director de cine italiano.
Dino Saluzzi (n. 1935), músico y compositor argentino.
Dino Zoff, futbolista italiano.
Gastón Ciarlo "Dino", músico uruguayo.
Dino, cantante surcoreano.
Martino D’Avanzo, alias "Dino", chef italiano.